Пороховска́я улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Пороховская улица — улица в Волоколамске.
 Пороховская улица — улица в Пучеже.
 В Санкт-Петербурге:
 Большая Пороховская улица.
 Малая Пороховская улица — упразднённая улица в историческом районе Большая Охта.

См. также 
 Пороховское кладбище